

Geografia 
 Antartide
Terra della regina Maud  – rivendicazione antartica norvegese
 Stati Uniti d'America
Maud  – città della Contea di Pottawatomie, Oklahoma
Maud  – città della Contea di Bowie, Texas

Persone 
Maud di Norvegia  – regina di Norvegia

Altro 
Maud  – nave per esplorazioni polari
 Maud – nome proprio femminile corrispondente all'italiano Matilde

fr:Maud
ja:モード (人名)